cyrk – budowla
 cyrk – kocioł lodowcowy
 cyrk – widowisko rozrywkowe
 Cyrk – film radziecki z 1936 roku
 Cyrk – film USA z 1928 roku
 Cyrk – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 „Cyrk” – popularne określenie noclegowni przy ulicy Dzikiej w Warszawie